Ocyropsidae är en familj av kammaneter. Ocyropsidae ingår i ordningen Lobata, klassen Tentaculata, fylumet kammaneter och riket djur. I familjen Ocyropsidae finns 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Ocyropsidae